Charity Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Charity Lake (Louisiana)
 Charity Lake (Minnesota)
 Charity Lake (Montana)

in Kanada:
 Charity Lake (British Columbia) auf Vancouver Island